Saint-Palais ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Palais (Allier), Département Allier
 Saint-Palais (Cher), Département Cher
 Saint-Palais (Gironde), Département Gironde
 Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques), Département Pyrénées-Atlantiques

mit Namenszusatz:
 Saint-Palais-de-Négrignac
 Saint-Palais-de-Phiolin
 Saint-Palais-du-Né
 Saint-Palais-sur-Mer